Il singolare del torneo di tennis IPP Trophy 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Kristof Vliegen che ha battuto in finale Jurij Ščukin 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Kristof Vliegen (Campione)
 Jurij Ščukin (finale)
 Daniel Köllerer (secondo turno)
 Éric Prodon (primo turno)

 Juan Pablo Brzezicki (secondo turno)
 Mariano Puerta (quarti di finale)
 Adrian Cruciat (secondo turno)
 Dominik Meffert (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

IPP Trophy 2008